Beeson est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1848-1912), homme d'affaires américain
Charles Beeson, réalisateur britannique
 (1870-1949), académicien américain
, avocate hongkongaise
 (1889-1975), entomologiste anglais
 (1921-1947), pilote de chasse américain
 (1791-1863), homme politique américain
 (1921-2010), compositeur américain
 (1803-1889), abolitioniste américano-britannique
 (né en 1954), chanteur country américain
 (né en 1952), auteur et professeur en politique
Paul Beeson (1921-2001), cinématographe britannique
 (1908-2006), professeur de médecine américain
 (1936-1995), joueur anglais de cricket
 (né en 1955), joueur américain de football américain
 (né en 1926), ecclésiastique britannique

Toponyme

, hameau du Devon

, communauté de Virginie-Occidentale

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme